Référendaire est un nom ou un adjectif qui peut faire référence à :
 Référendaire, ou « chancelier », à l'époque mérovingienne, laïc chargé de vérifier les actes royaux et d'y apposer le sceau royal, chargé de superviser la rédaction et la conservation des actes officiels.  dans la noblesse franque ;
 Conseiller référendaire, l'une des catégories de magistrats de la Cour des comptes en France ;
 Référendaire, qualifie ce qui est relatif à un référendum.

Vocabulaire du droit romano-germain